Acro ist der Name römischer mythischer und geschichtlicher Personen:

 Mythologische Personen:
 Acro (Gefährte des Aeneas), von Mezentius getötet
 Acro (König von Caenina), von Romulus getötet

 Geschichtliche Persönlichkeiten:
 Helenius Acron, römischer Grammatiker wohl des 2. Jahrhunderts

Acro steht für:
 Acro Sport, ein Flugzeughersteller
 Grob G 103 Acro, deutsches Segelflugzeug
 Acroski(ing), siehe Skiballett

Siehe auch:
 Agro
 Akro
 Arco